Een Sint-Bonaventurakerk of Heilige-Bonaventurakerk is een kerkgebouw gewijd aan Bonaventura.

Bosnië en Herzegovina 
 Sint-Bonaventurakathedraal, Banja Luka

Nederland 
 Heilige-Bonaventurakerk (Woerden), Woerden

Bonaventurakerk